Пфицер (нем. Pfizer) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Пфицер, Густав (1807—1890) — немецкий лирический поэт и критик, брат Пауля Пфицера.
 Пфицер, Пауль (1801—1867) — немецкий публицист, брат Густава Пфицера.
 Пфицер, Эрнст (1846—1906) — немецкий ботаник, профессор.
 Pfizer, Inc. («Пфайзер») — американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире, получила название в честь американцев германского происхождения Чарльза Пфайзера (:de:Karl Pfizer) и Чарльза Эрхардта.